Die Abkürzung iGZ wird verwendet für:

 iGZ – Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen – ein Arbeitgeberverband der deutschen Zeitarbeitsunternehmen

Das Kürzel IGZ steht für:

 Interessengemeinschaft Klosterkirche Zscheiplitz – Gründungsname und Name der Bürgerinitiative zur Rettung und Erhaltung der Klosterkirche Zscheiplitz in der ehemaligen DDR von 1985 bis 1995, Umbenennung 1995 in den gemeinnützigen Verein Kloster Zscheiplitz – Klosterbrüder e. V.
 Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau – eine Forschungseinrichtung

IGZ